Niemcy:
 Düsseldorf-Garath – dzielnica Düsseldorfu
 Düsseldorf-Garath – przystanek kolejowy w Düsseldorfie

Zobacz też:
 Garath